Call Me kan syfta på:

Filmer 
Call Me (film) – en erotisk thriller från 1988
Call Me: The Rise and Fall of Heidi Fleiss – en tv-film från 2004 om "Hollywoodmadamen" Heidi Fleiss

Musik

Musikalbum 
 Call Me (musikalbum) – ett musikalbum från 1973 av Al Green

Låtar 
 "Call Me (Petula Clark)" – en låt med Petula Clark från 1965 som blev en hit med Chris Montez
 "Call Me (Aretha Franklin)" – med Aretha Franklin från 1970, med kända covers av Diana Ross och Phil Perry
 "Call Me (Come Back Home)" – en låt från 1973 med Al Green på albumet Call Me
 Call Me (låt av Ringo Starr) – en låt från 1974 med Ringo Starr från Goodnight Vienna
 "Call Me (Blondie)" – med Blondie från 1980, ledmotiv till filmen American Gigolo
 "Call Me (Skyy)" – en låt från 1981 med Skyy
 Call Me (låt av Diamond Head) – en låt från 1982 av Diamond Head på EP:n Four Cuts
 "Call Me (Go West)" – en låt från 1985 med Go West
 "Call Me (Spagna)" – en låt från 1987 med Spagna
 Call Me (låt av Bonnie Tyler) – en låt från 1992 med Bonnie Tyler på albumet Angel Heart
 Call Me (låt av Deee-Lite) – en låt från 1994 av Deee-Lite på abumet Dewdrops in the Garden
 "Call Me (Le Click)" – en låt från 1997 med Le Click
 Call Me (låt av Tricky) – en låt från 1999 med Tricky från Juxtapose
 "Call Me (Jamelia)" – en låt från 2000 med Jamelia på albumet Drama
 "Call Me (Tweet)" – en låt från 2002 med Tweet
 Call Me (låt av UFO) – en låt från 2004 med UFO från You Are Here
 "Call Me (låt av Feminnem)" – med Feminnem, Bosnien och Hercegovinas bidrag i Eurovision Song Contest 2005
 "Call Me (Anna Vissi)" – en låt från 2005 med Anna Vissi
 Call Me (låt av Queen) – en låt med Queen + Paul Rodgers från The Cosmos Rocks från 2008
 Call Me (låt av Shinedown) – en låt från 2008 med Shinedown från The Sound of Madness''
 Call Me (St. Paul & The Broken Bones) – en låt från 2014 med ||St. Paul & The Broken Bones]]
 "Call Me (NEIKED)" – en låt från 2017 med NEIKED och Mimmi Sandén
 Call Me (Sarah Klang) – en låt från 2019 med Sarah Klang